Airline Terrace bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airline Terrace (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Airline Terrace (Texas), im Harris County